Макарьевский сельсове́т — бывшее сельское поселение в Варнавинском районе Нижегородской области.

Административный центр — село Макарий.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований — городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения».

Законом Нижегородской области от 28 августа 2009 года № 150-З Макарьевский сельсовет упразднён и объединен с сельским поселением Богородский сельсовет.

Населённые пункты 
В состав поселения входят:
 с. Макарий
 д. Демидово
 д. Дерябино
 д. Леонтьево
 д. Лопатино
 д. Ляды
 д. Палаустное
 д. Першино
 д. Скворцово

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Нижегородской области
Упразднённые муниципальные образования Варнавинского района
Сельские поселения, упразднённые в 2009 году